Nicole Bogdanowicz (ur. 1998 w Chicago) – polska aktorka.

Życiorys 
Telewizyjną rozpoznawalność zdobyła rolą Julii Strzeleckiej w serialu Polsatu Przyjaciółki, w którym grała w latach 2012-2021. W 2020 uczestniczyła w jedenastej edycji programu rozrywkowego Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami.

Filmografia 
 2012-2021: Przyjaciółki jako Julia Strzelecka, córka Anki
 2014: Na sygnale jako Natalia
 2015: Baby Bump jako Kobietka
 2016: Komisarz Alex jako Ola Stolarska
 2017: Na dobre i na złe jako Janina, siostrzenica Ewy
 2017: Lekarze na start jako Marianna Cicha
 2018: Ślad jako maturzystka Katarzyna Górecka
 2019: W rytmie serca jako "Krzywa", dziewczyna Mikołaja Wierzbińskiego
 2021: Krime Story. Love Story jako Basia
 2021: Gierek jako sekretarka Gierka

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Polskie aktorki filmowe
Polskie aktorki telewizyjne
Ludzie urodzeni w Chicago
Urodzeni w 1998
Osobowości telewizyjne związane z Polsatem